Clube de Regatas Brasil, een Braziliaanse voetbalclub
 Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, een overlegorgaan tussen de Belgische sociale partners
 Commission for Relief in Belgium, internationale hulporganisatie tijdens de Eerste Wereldoorlog